Rafael Valdéz ist der Name folgender Personen:

* Rafael Valdéz Torres (* 1959), mexikanischer Priester, Bischof von Ensenada
 Rafael Vaca Váldez (* 1934), mexikanischer Radrennfahrer